Berling kan hentyde til flere artikler:
 Brisingerne – den ene af de fire dværge hed Berling
 Ernst Henrich Berling – grundlægger af Berlingske Tidende
 Johan Carl Ernst Berling – hofembedsmand, bogtrykker og avisudgiver